Theurillat ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Theurillat (* 1950), Schweizer Geistlicher, Weihbischof in Basel
 Michael Theurillat (* 1961), Schweizer Krimiautor